Любить может обозначать:

 «Любить» — кинофильм 1964 года, Швеция, режиссёр и автор сценария Йорн Доннер
 «Любить…» — кинофильм 1968 года, СССР, режиссёр и автор сценария Михаил Калик
 «Любить» — кинофильм 1970 года, США, режиссёр Ирвин Кершнер, экранизация романа Дж. М. Райана
 Любить — деревня в Палкинском районе Псковской области, Васильевская волость (по другим данным —  Любять: см. )